Dobri Zdenci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 163 stanovnika te 54 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Gornja Stubica